Triplostegia är ett släkte av kaprifolväxter. Triplostegia ingår i familjen kaprifolväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaprifolväxter
Triplostegia